Eugene Edward Achtymichuk, dit Gene Achtymichuk, né le  à Lamont en Alberta est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel de la Ligue nationale de hockey.

Carrière de joueur
Il y a joué 32 partie entre 1951 et 1959. Il a compté 3 buts en 20 parties dans l'uniforme des Canadiens de Montréal. Il fut vendu aux Red Wings de Détroit le .

Statistiques 

|1949-1950 || Canadiens d'Edmonton ||  || 40 || 27 || 16 || 43 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|1950-1951 || Crow's Nest Pass Lions ||  || 40 || 37 || 27 || 64 || 22 || 14 || 10 || 17 || 27 || 4
|-
|1951-1952 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1951-1952 || Crow's Nest Coalers || LHOC || 44 || 53 || 33 || 86 || 63 || - || - || - || - || -
|-
|1952-1953 || Bisons de Buffalo || LAH || 50 || 7 || 4 || 11 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|1953-1954 || Cougars de Victoria || WHL || 65 || 11 || 21 || 32 || 25 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|1954-1955 || Cougars de Victoria || WHL || 69 || 18 || 19 || 37 || 18 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|1955-1956 || As de Québec || LHQ || 64 || 22 || 28 || 50 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|1956-1957 || As de Québec || LHQ || 62 || 16 || 41 || 57 || 40 || - || - || - || - || -
|-
|1956-1957 || Canadiens de Montréal || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1957-1958 || Royaux de Montréal || LHQ || 54 || 14 || 38 || 52 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|1957-1958 || Canadiens de Montréal || LNH || 16 || 3 || 5 || 8 || 2|| - || - || - || - || -
|-
|1958-1959 || Flyers d'Edmonton || WHL || 39 || 16 || 17 || 33 || 30 || 3 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|1958-1959 || Red Wings de Détroit || LNH || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1959-1960 || Flyers d'Edmonton || WHL || 67 || 20 || 51 || 71 || 44 || 4 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
|1960-1961 || Wolves de Sudbury || EPHL || 37 || 5 || 28 || 33 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|1960-1961 || Flyers d'Edmonton || WHL || 25 || 6 || 14 || 20 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1961-1962 || Buckaroos de Portland || WHL || 68 || 17 || 56 || 73 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1962-1963 || Knights de Knoxville || EHL || 68 || 30 || 96 || 126 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|1963-1964 || Knights de Knoxville || EHL || 72 || 30 || 88 || 118 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|1964-1965 || Ducks de Long Island || EHL || 71 || 30 || 83 || 113 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|1965-1966 || Ducks de Long Island || EHL || 72 || 34 || 83 || 117 || 62 || - || - || - || - || -
|-
|1965-1966 || Buckaroos de Portland || WHL || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1966-1967 || Ducks de Long Island || EHL || 71 || 13 || 45 || 58 || 82 || - || - || - || - || -
|-
|1967-1968 || Ducks de Long Island || EHL || 35 || 6 || 12 || 18 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|1968-1969 || Monarchs d'Edmonton ||  || 30 || 9 || 9 || 18 || 11 || 8 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
|1969-1970 || Monarchs d'Edmonton || LHSA || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|1970-1971 || Monarchs d'Edmonton || LHSA |||| - || - || - || - || - |||| - || - || - || - || -
|-
|1971-1972 || Monarchs d'Edmonton || LHSA |||| - || - || - || - || - |||| - || - || - || - || -

Trophée

 LHOC
 Première équipe d'étoiles en 1951-1952
 EHL
 Deuxième équipe d'étoiles en 1963-1964
 Première équipe d'étoiles, Division Nord en 1964-1965 et 1965-1966

Transactions en carrière

 Le  : prêté aux Canadiens de Montréal par les Lions de Crowsnett Pass.
 Le  : droits vendus aux Red Wings de Détroit par les Canadiens avec Claude Laforge et Bup MacPherson.
 En  : échangé aux Bruins de Boston par les Red Wings en retour de Gord Haworth.
 En  : échangé aux Buckaroos de Portland par les Bruins avec Don Ward pour compléter la transaction qui avait envoyé Don Head à Boston en .

Références

Naissance en septembre 1932
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Ducks de Long Island
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur des Buckaroos de Portland
Joueur des Cougars de Victoria (WHL)
Attaquant de hockey sur glace